Feinheit ist

 ein Maß für den Anteil des reinen Edelmetalls am Gesamtgewicht von Edelmetallmünzen und -barren, siehe Feingehalt
 ein Maß für die Differenzierung von Ausfallprognosen in Insolvenzverfahren, siehe Schätzgütemaße für kardinale Insolvenzprognosen 
 ein Maß für die massenbezogene Länge einer Faser oder eines Garnes, siehe Feinheit (Textilien)
 ein Maß dafür, aus wie vielen Körnern eine bestimmte Menge Sand besteht, und wird bei Gießerei- und Modellsänden als AFS-Feinheitsnummer angegeben 
 die Körnung von Schleifpapieren und Schleifmitteln, siehe Schleifpapier 
 die Maschenweite von Sieben und Netzen

Siehe auch:
 Fein